La Perša Liha 1992 è stata la 1ª edizione della seconda serie del campionato ucraino di calcio. La stagione è iniziata il 14 marzo 1992 ed è terminata il 5 luglio successivo.

Stagione

Novità 
Si tratta della prima edizione della seconda divisione del campionato ucraino, a seguito del crollo dell'Unione Sovietica.

Formula 
Le ventotto squadre partecipanti, sono suddivise in due gruppi da quattordici squadre ciascuno. Al termine di questi gironi, le prime tre classificate vengono promosse in Vyšča Liha 1992-1993. Le ultime cinque classificate retrocedono in Druha Liha.

Classifiche

Gruppo A 

Legenda:
      Promossa in Vyšča Liha 1992-1993
      Retrocessa in Druha Liha 1992-1993

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo B 

Legenda:
      Promossa in Vyšča Liha 1992-1993
      Retrocessa in Druha Liha 1992-1993

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Voci correlate 
 Vyšča Liha 1992
 Kubok Ukraïny 1992

Collegamenti esterni 
 

Campionato ucraino di calcio
Calcio nel 1992